Клише́ ():
 Речевое клише — стандартные образцы словоупотребления, типовые схемы словосочетаний и синтаксических конструкций, а также общие модели речевого поведения в конкретных ситуациях.
 Идеологическое клише (политическое, пропагандистское клише) — шаблонное выражение, употребляемое в публицистике, журналистике, публичных выступлениях политических и государственных деятелей.
 Психологическое клише — см. Стереотип.
 Типографское клише — печатная форма для воспроизведения текста и иллюстраций.
 Клише (искусство) — установленная традицией, застывшая форма (мотив, тема).